Wimbledon 2009 - trzeci w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który odbył się w dniach 21 czerwca – 5 lipca na trawiastych kortach londyńskiego All England Tennis Club. Obrońcami tytułów byli Amerykanka Venus Williams i Hiszpan Rafael Nadal. W grze podwójnej tytułów bronili Amerykanki Serena Williams-Venus Williams oraz para kanadyjsko-serbska Daniel Nestor-Nenad Zimonjić.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Rezygnacje 
  Rafael Nadal
  Marina Erakovic
  Émilie Loit
  Gaël Monfils
  David Nalbandian
  Richard Gasquet
  Carlos Moyá
  Mario Ančić
  Jarkko Nieminen
  Markos Pagdatis

Źródła:

Obrońcy tytułów

Bibliografia 

 
 
 

Wimbledon 2009
2009 w Anglii